Akkad – regione storica del Vicino Oriente, corrispondente alla Media Mesopotamia
 Akkad – città mesopotamica mai rintracciata, capitale dell'impero di Akkad
 Akkad – l'impero di Akkad
 Mustafa Akkad (1930-2005) – regista e produttore cinematografico siriano, naturalizzato statunitense
 Abbas el-Aqqad (1889-1964) – scrittore egiziano